De Wereldkampioenschappen zwemsporten 2009 (ook wel: XIII FINA World Championships) werden gehouden in de Italiaanse hoofdstad Rome van 17 juli tot en met 2 augustus 2009.

Rome kreeg het recht om het evenement te organiseren op 16 juli 2005 in Montreal. Andere kandidaten waren Athene (Griekenland), Moskou (Rusland), Yokohama (Japan). Alle accommodaties, op die van het openwaterzwemmen na, liggen bijeen in het Foro Italico.

Wedstrijdkalender

Medaillespiegel

Sporten

Zwemmen 

De zwemwedstrijden vonden plaats van 26 juli tot en met 2 augustus. Nederland stuurde 14 zwemmers en België 18.

Openwaterzwemmen 

Het Openwaterzwemmen vond plaats van 21 tot en met 25 juli, de wedstrijden vonden plaats in Lido di Ostia. België werd vertegenwoordigd door één openwaterzwemmer en één openwaterzwemster, Nederland door twee openwaterzwemsters.

Schoonspringen 

Het Schoonspringen vond plaats van 17 tot en met 25 juli.

Synchroonzwemmen 

De wedstrijden van het synchroonzwemmen vonden plaats van 18 tot en met 25 juli.

Waterpolo 

Het Waterpolotoernooi duurde van 19 juli tot en met 1 augustus. De finale van de vrouwen was op 31 juli, die van de mannen vond één dag later plaats. Het Nederlandse vrouwenteam, olympisch kampioen in 2008, was een van de deelnemers.

Externe links 
 Officiële website
 Wedstrijdprogramma